

Geografia

Niemcy 
 Kaltbrunn – dzielnica gminy Schenkenzell w powiecie Rottweil, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Szwajcaria 
 Kaltbrunn – miejscowość

Zobacz też 
 Kaltenbrunn